Újezdec ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Újezdec u Kardašovy Řečice, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec
 Újezdec u Mělníka, Gemeinde im Okres Mělník
 Újezdec u Tvrzic, Gemeinde im Okres Prachatice
 Újezdec u Litomyšle, Gemeinde im Okres Svitavy
 Újezdec u Osvětiman, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště
 Újezdec (Bělčice), Ortsteil von Bělčice, Okres Strakonice
 Újezdec, Ortsteil von Bolešiny, Okres Klatovy
 Újezdec, Ortsteil von Číčenice, Okres Strakonice
 Újezdec, Ortsteil von Horní Kruty, Okres Kolín
 Újezdec, Ortsteil von Hřebečníky, Okres Rakovník
 Újezdec, Ortsteil von Ledce, Okres Hradec Králové
 Újezdec, Ortsteil von Lhota pod Hořičkami, Okres Náchod
 Újezdec, Ortsteil von Mochtín, Okres Klatovy
 Újezdec, Ortsteil von Petrovice I, Okres Kutná Hora
 Újezdec, auch Přerov VI-Újezdec, Ortsteil von Přerov, Okres Přerov
 Újezdec, Ortsteil von Ptenín, Okres Plzeň-jih
 Újezdec, Ortsteil von Smilovice u Luštěnic, Okres Mladá Boleslav
 Újezdec, Ortsteil von Syřenov, Okres Svitavy
 Újezdec, Ortsteil von Uherský Brod, Okres Uherské Hradiště

 Červený Újezdec (Begriffsklärung)
 Kamenný Újezdec, Ortsteil von Kamenný Přívoz, Okres Benešov
 Křížkový Újezdec, Gemeinde im Okres Praha-východ
 Nahý Újezdec, Ortsteil von Chodský Újezd, Okres Tachov
 Třešňový Újezdec, Ortsteil von Lhenice, Okres Prachatice

Siehe auch:
 Újezd